Nouveau steht für:

 nouveau, eine Sammlung freier Treiber für Grafikkarten des Herstellers Nvidia
 Club Nouveau, eine US-amerikanische Contemporary R&B-/Pop-Band
 esprit nouveau, ein Werk von Guillaume Apollinaire aus dem Jahr 1917
 Le Nouveau Journal, eine ehemalige belgische Tageszeitung 
 Lac Nouveau, ein See in der kanadischen Provinz Québec
 Nouveau Réalisme, eine Künstlergruppe
 Nouveau Roman, eine Richtung der französischen Literatur um die Mitte der 1950er Jahre

Nouveau ist der Familienname folgender Personen

 Germain Nouveau (1851–1920), französischer Dichter
 Henri Nouveau (1901–1959), deutsch-französischer Maler, Bildhauer, Komponist, Pianist, Schriftsteller und Kunsttheoretiker